Aguas Buenas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Coronel Hilario Lagos, ort, La Pampa,

Chile 

 Robinson Crusoe-ön, Región de Valparaíso,

Mexiko 

 Aguas Buenas, Mexiko, ort, Guanajuato, Silao de la Victoria,

Puerto Rico 

 Aguas Buenas, Puerto Rico, kommun, Aguas Buenas Barrio-Pueblo,